Die 1. divisjon 1999 war die insgesamt 37. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die neunte unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 17. April 1999 und endete am 17. Oktober 1999.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte spielte in der Relegation gegen den Zwölften der Tippeligaen um den letzten freien Platz für die folgende Saison in der Tippeligaen. Die vier letzten Teams stiegen in die 2. divisjon ab.

Abschlusstabelle

Play-off 
Die Spiele fanden am 27. und 31. Oktober 1999 statt.

|}
Start stieg in die Tippeligaen auf.

Weblinks 
 1. division fotball.no
 Play-off rsssf.no

Fußballsaison 1999
1999